«Университатя» () — румынский футбольный клуб из города Клуж-Напока, выступающий в Лиге I. Основан в 1919 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Клуж Арена», вмещающем 30 201 зрителей.

История 
Клуб был основан в сентябре 1919 года под именем «Societatea Sportivă a Studenţilor Universitari» (Спортивное Общество Студентов Университета). Первым президентом клуба стал профессор Юлию Хатьеджани, известный румынский доктор и политик. В сезоне 1932/33 «Университатя» дебютировала в Дивизии А и сразу заняла второе место, уступив в финале чемпионата клубу «Рипенсия» (3-5 по сумме двух матчей). В своём первом сезоне в Кубке Румынии «Университатя» также дошла до финала, и снова уступила «Рипенсии», но уже со счётом 0-5. В 1940 году команда была вынуждена переехать в Сибиу, из-за того, что по результатам Второго Венского арбитража Венгрия получила от Румынии Северную Трансильванию. В 1942 году «Университатя» снова играла в финале Кубка Румынии, но уступила бухарестскому «Рапиду» со счётом 1-7. В 1945, после окончания Второй мировой войны Северная Трансильвания была возвращена Румынии и команда переехала обратно в Клуж. В 1946 году клуб сменил имя на «Ştiinţa Cluj» (Наука Клуж). 

В 1949 году команда играла в финале Кубка Румынии, но вновь уступила, на этот раз ЦСКА со счётом 1-2. С 1953 по 1959 год команду тренировал известный тренер Штефан Ковач, который позже с амстердамским «Аяксом» дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В 1965 году клуб предпринял очередную попытку завоевать Кубок Румынии, на этот раз успешную — со счётом 2-1 в финале был повержен клуб «Динамо» из города Питешти. Этот успех позволить дебютировать в еврокубках, в Кубке обладателей кубков сезона 1965/66. Первым соперником румынской команды был австрийский клуб «Винер Неустадер», который был повержен со счётом 3-0 по сумме двух матчей. Однако уже в следующем раунде румыны были рагромлены мадридским «Атлетико» 0-6 по сумме матчей, и завершили выступления в еврокубковой кампании. 

В 1966 году клуб сменил имя обратно на «Университатю». В сезоне 1972/73 команда заняла высшее место после Второй мировой войны — были завоёваны бронзовые медали. Это позволило клубу принять участие в Кубке УЕФА сезона 1972/73. Соперником румынского клуба был болгарский «Левски-Спартак». В первом матче победа со счётом 4-1 осталась за «Университатей», а в ответном матче со счётом 5-1 успех праздновали болгары, и по сумме двух матчей прошли дальше. В 1995 году «Университатя» выступала в Кубке Интертото, но заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в Кубок УЕФА. В 1998 году клуб играл в финале Кубка румынской лиги, но уступил клубу «Бакэу». В 1999 году команда вылетела в Дивизию B, а через год, впервые в своей истории в Дивизию С. В сезоне 2009/10 клуб выступал в Лиге II и заняв второе место в Серии II, вышел в Лигу I. По количеству сезонов, проведённых в высшей лиге «Университатя» занимает 4-е место после «Стяуа», «Рапида» и бухарестского «Динамо».

В сезоне 2014/15 «Университатя» покидает Лигу I, а в следующем сезоне Лигу II и переживает банкротство. В сезоне 2016/17 «Университатя» выигрывает Лигу IV в дивизионе «Клуж» и выходит в Лигу III.

В сезоне 2017/18 «Университатя» стала победителем Серии V Лиги III и вышла в Лигу II.

В сезоне 2018/19 «Университатя» занимает 3 место в Лиге II.

Стадион 

Первый стадион в Клуж-Напоке был открыт в 1911 году и вмещал всего 1 500 зрителей. В первой игре на стадионе сошлись команда Клужа и стамбульский «Галатасарай». Это была первая игра «Галатасарая» в Европе, и турецкий клуб уступил со счётом 1-8. В 1968 году была проведена капитальная реконструкция стадиона, что позволило увеличить вместимость до 28 000 зрителей. В 2000 году гостевая трибуна была закрыта и вместимость стадиона снизилась до 13 000 мест. В 2008 году старый стадион Йон Мойна был закрыт и разрушен, а на его месте был построен новый, который получил название Клуж Арена. Открытие состоялось 1 октября 2011 года, стадион вмещает 30 201 зрителей.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Румынии
  Серебряный призёр (1): 1932/33
  Бронзовый призёр (1): 1971/72
Лига II
  Победитель (6): 1950, 1957/58, 1978/79, 1984/85, 1991/92, 2006/07
Лига III
  Победитель (2): 2000/01, 2017/18
Кубок Румынии
  Обладатель (1): 1964/65
  Финалист (4): 1933/34, 1941/42, 1948/49, 2014/15

Статистика выступлений в чемпионатах Румынии с сезона 1998/1999

Выступления клуба в еврокубках

Основной состав

Известные игроки 

  Милан Йованович
  Рэзван Кочиш
  Доринел Мунтяну
  Андрей Мурешан
  Кристинел Пожар
  Георге Флореску

Известные тренеры 
  Штефан Ковач

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль на MyScore.ru

Футбольные клубы Румынии
Спорт в Клуж-Напоке